Боберка — село, Львівська область, Турківський район
 Боберка — річка у межах Перемишлянського та Жидачівського районів Львівської області, притока річки Луг (басейн Дністра)